Il termine indigo ("indaco" in lingua inglese) può riferirsi a:

Fumetto 
 Indigo – personaggio della DC Comics

Informatica 
 Indigo – nome in codice del sottosistema applicativo Windows Communication Foundation durante la fase di sviluppo

Letteratura 
 Indigo – romanzo di Alice Hoffman del 2002

Musica 
 Indigo – album dei Matt Bianco del 1988
 Indigo: Women of Song – album di Olivia Newton-John del 2004
 Indigo – album di Diego Boneta del 2008
 Indigo – album di Never Shout Never del 2012
 Indigo – album di Chris Brown del 2019
 Indigo – album di RM del 2022

Cinema
 Indigo – film del 2003 diretto da Stephen Simon
 Indigo Film – casa di produzione cinematografica italiana

Persone 
 Indigo (Alyssa Ashley Nichols) – attrice statunitense

Altro 
IndiGo – compagnia aerea low cost indiana.